Во́роново — посёлок городского типа на Украине в составе Северодонецкого горсовета Луганской области.

Географическое положение 
Посёлок Вороново расположен примерно в 7 км к юго-востоку от центра Северодонецка. Ближайший населённый пункт — посёлок городского типа Метёлкино.

История 
В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 853 человека.

Транспорт 
От Вороново до Северодонецка ежедневно ходит автобус. У западной границы посёлка находится аэропорт «Северодонецк».

Примечания 

Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании